Mosblech ist der Name folgender Orte:
 Mosblech (Wuppertal), ein Ortsteil der Stadt Wuppertal in Nordrhein-Westfalen

Mosblech ist der Familienname folgender Personen:

 Berndt Mosblech (1950–2021), deutscher Autor und Dichter
 Manfred Mosblech (1934–2012), deutscher Film- und Fernsehregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Volker Mosblech (* 1955), deutscher Politiker (CDU)